La désignation de Bayer Delta Chamaeleontis (δ Cha / δ Chamaeleontis) est partagée par deux systèmes d'étoiles de la constellation australe du Caméléon :

 δ Chamaeleontis ;
 δ Chamaeleontis.

Elles forment une double optique et elles sont séparées de seulement six minutes d'arc dans le ciel.

Notes et références 

Constellation du Caméléon
Homonymie stellaire
Chamaeleontis, Delta